Mahlo ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Mahlo (* 1960), deutscher Entertainer
 Dietrich Mahlo (* 1935), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Friedrich Mahlo (* 1927), deutscher Basketballspieler, -trainer und -funktionär sowie Sportwissenschaftler
 Paul Mahlo (1883–1971), deutscher Mathematiker